Doğanköy kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Thérmeia (ort), Eparchía Kerýneias,

Turkiet 

 Doğanköy (ort i Turkiet, Siirt), 
 Doğanca (subdistriktshuvudort), Siirt, 
 Doğanköy (ort i Turkiet, Hatay), 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar